

Persone
Gian Piero Scanu – politico italiano
Lucia Scanu - politica italiana
Mario Scanu – cantante italiano
Tiziano Scanu – disegnatore italiano
Valerio Scanu – cantante italiano

Altro
Escola de Alguerés Pascual Scanu – scuola di insegnamento linguistico